Łódź
 Radogoszcz – osiedle mieszkaniowe w Łodzi
 Radogoszcz – Rozszerzone Więzienie Policyjne w fabryce Samuela Abbego w Łodzi
 Radogoszcz – obóz przesiedleńczy w fabryce Samuela Abbego w Łodzi
 Radogoszcz – obóz przejściowy w fabryce Michała Glazera w Łodzi, ul. Liściasta (d. Krakowska)
 Łódź Radogoszcz – przystanek kolejowy
 Cmentarz św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi

 miejscowości w Polsce
 Radogoszcz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Lubań 
 Radogoszcz – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek

 inne
 Radogoszcz – willa w Grodzisku Mazowieckim
 Radogoszcz – wczesnośredniowieczny gród Redarów